Ekaterina Makarova och Elena Vesnina var regerande mästare men Vesnina kunde inte deltaga på grund av en skada. Makarova spelade tillsammans med Vera Zvonarjova och de förlorade i den andra omgången mot Elise Mertens och Demi Schuurs.

Barbora Krejčíková och Kateřina Siniaková vann titeln efter att ha besegrat Nicole Melichar och Květa Peschke med 6–4, 4–6, 6–0 i finalen. Krejčiková och Siniaková var det första dubbelparet att vinna både Franska öppna och Wimbledon under samma år sedan 2003 då Kim Clijsters och Ai Sugiyama vann.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 
 Matcher och resultat

Wimbledonmästerskapen 2018